Cadurca är ett släkte av fjärilar. Cadurca ingår i familjen tofsspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tofsspinnare
Cadurca